NH poate fi:

 New Hampshire, codul poștal al acestui stat SUA
 Vanuatu, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 All Nippon Airways, codul IATA al acestei companii aeriene

Legături externe 
  „NH” la acronymfinder.com